Deinsberg ist der Name folgender Orte:

 Deinsberg (Gemeinde Guttaring), Ortschaft in der Marktgemeinde Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Katastralgemeinde Deinsberg, Katastralgemeinde der Marktgemeinde Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Filialkirche Deinsberg, Kirche in der Marktgemeinde Guttaring, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Deinsberg, alter Name der Ortschaft Theisberg in der Gemeinde Theisbergstegen, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Deinsberg, alter Name der Ortschaft Densborn in der Eifel, Rheinland-Pfalz

Deinsberg ist der Name folgender Burgen:

 Burg Deinsberg, Burgruine im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz